

Astronomia
 10983 Smolders – asteroide della fascia principale

Persone
 Olivier Smolders – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore belga
 Tim Smolders – allenatore di calcio ed ex calciatore belga